Открытый чемпионат России по лёгкой атлетике 1992 года прошёл 18—21 июля в Москве на стадионе «Локомотив». Турнир стал первым летним первенством страны по основной легкоатлетической программе после распада Советского Союза. На протяжении 4 дней было разыграно 34 комплекта медалей.

Соревнования не имели статуса отборочных на Олимпийские игры в испанской Барселоне. Состав Объединённой команды, пришедшей в 1992 году на место сборной СССР, определился месяцем ранее (22—25 июня) по итогам чемпионата СНГ, прошедшего в Москве.

В течение 1992 года в различных городах были проведены также чемпионаты России в отдельных дисциплинах лёгкой атлетики:

 25 апреля — чемпионат России по марафону (Калининград)
 8 августа — чемпионат России по бегу на 100 км (Архангельск)
 15—16 августа — чемпионат России по многоборьям (Иркутск)

Победители

Чемпионат России по марафону 
Чемпионат России по марафону 1992 состоялся 25 апреля в Калининграде.

Мужчины

Женщины

Чемпионат России по бегу на 100 км 
Второй чемпионат России по бегу на 100 километров прошёл 8 августа 1992 года в Архангельске. Трасса представляла собой 10-километровый круг, проложенный по набережной Северной Двины. В чемпионате принимали участие 47 мужчин и 1 женщина (она сошла с дистанции).

Мужчины

Чемпионат России по многоборьям 
Победители чемпионата России по многоборьям 1992 года определились 15—16 августа в Иркутске.

Мужчины

Женщины

См. также 
 Чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении 1992

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионаты России по лёгкой атлетике
Июль 1992 года
Чемпионаты России в 1992 году
1992 год в Москве
Соревнования по лёгкой атлетике в Москве
1992 год в лёгкой атлетике